RUD steht als Abkürzung für:

 Ralliement pour l’Unité et la Démocratie, Rebellengruppe aus dem Kongo
 Rapid unscheduled disassembly, eine Raketenexplosion
 Realistische Unfalldarstellung, siehe Notfalldarstellung
 RUD-Kettenfabrik, deutscher Hersteller für Ketten

Rud ist der Familienname folgender Personen:
 Espen Rud (* 1948), norwegischer Jazzschlagzeuger
 Kasper Rud (* 1947), dänischer Tennisspieler
 Otte Rud (um 1482–1510), dänischer Heer- und Flottenführer
 Tetjana Rud (* 1977), ukrainische Biathletin
 Viktor Rud (* 1981), ukrainischer Opernsänger (Bariton)
 Walter Rud (* 1924), österreichischer Landespolitiker (FPÖ)

Rud bezeichnet ferner:
 Ruð, nordisch für Lichtung beziehungsweise einen dort errichteten „neuen Bauernhof“, sprachlich verwandt mit Geräumt
 Rūd, persisch „Saite“ und ein historisches persisches Lauteninstrument, davon abgeleitet Schahrud (Saiteninstrument)

Siehe auch:
 Rudd
 Ruud
 Rut
 Ruth

Abkürzung